Gartmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Gartmayr (1865–1954), deutscher Generalmajor, Mitarbeiter des vom Reichsarchiv hrsg. Generalstabswerks über den Ersten Weltkrieg
 Georg Gartmayr (1906–1980), deutscher Generalmajor, Kommandeur der 1. Gebirgsdivision (Bundeswehr)